Skräppesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skräppesjön (Borås socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Skräppesjön (Toarps socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn